

Персоналії
 св. Сіро з Павії (San Siro di Pavia) - католицький святий
 св. Сіро (єпископ з Генуї) - католицький святий, один із перших генуезьких єпископів

Топоніми 
 Сан-Сіро () — комуна в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо.
 Сан Сіро - комуна провінції Комо
 Борґо Сан Сіро - комуна в провінції Павія
 Сан Сіро -  район (квартьєре) Мілана
 Сан Сіро - фракція комуни Баньолі ді Сопра (Падуя)
 Сан Сіро -  фракція комуни Сан Бенедетто По (Мантуя)

Спортивні споруди 
 Сан-Сіро (Стадіон Джузеппе Меацца,  — футбольний стадіон у Мілані, Італія.
 іподром Сан Сіро

Культові споруди 
 Сан Сіро (церква)
 П'єве ді Сан Сіро (Капо ді Понте)